Frasnes-lez-Anvaing is een gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners. Frasnes-lez-Anvaing is ontstaan uit de fusie van 14 kleine deelgemeenten. De gemeente ligt in de streek Pays des Collines, het landelijke gebied tussen de steden Aat, Doornik en het Vlaamse Ronse.

Kernen 

De grootste kernen zijn die van Frasnes-lez-Buissenal, het centrum van de fusiegemeente, en die van Anvaing. De andere plaatsen zijn kleinere landelijke dorpjes. Arc-Ainières bestaat uit twee kleine dorpjes, Arc en Ainières. In 1932 was Ellignies-lez-Frasnes reeds opgegaan in Anvaing.

Deelgemeenten

Kaart

Aangrenzende gemeenten

De gemeente Frasnes-lez-Anvaing grenst aan de volgende gemeenten en dorpen:

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
 In de deelgemeente Arc-Ainières stond tot begin mei 2007 de dikste linde van België.
 De heuvels en bossen van het Pays des Collines: Bois d'Hubermont, Bois d'Antoing en Bois de Leuze, Bois Lefèbvre, Bois d'Hergies, Bois d'Houtaing, Bois d'Assoumont, Bois du Carmois en Bois à Choques, Bois de Pétrieux

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Frasnes-lez-Anvaing

Referenties

Externe links 

 Website van de gemeente